Сан-Себриан-де-Кампос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 32,50 км². Население — 468 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Паленсии